Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 4-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Byron Black /  Grant Connell (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (primo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (semifinali)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (secondo turno)
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (quarti di finale)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)

 Libor Pimek /  Byron Talbot (secondo turno)
 Petr Korda /  Cyril Suk (primo turno)
 Assente
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Mark Philippoussis /  Patrick Rafter (semifinali)
 David Prinosil /  Daniel Vacek (primo turno)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (quarti di finale)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1996